Reino kan avse:

Reino (artist) (1921–2011), en svensk lindansare och cirkusartist, fullständigt namn Karl Otto Hilding Andersson
 Reino (namn) – ett personnamn

Geografi

Italien 

 Reino, Kampanien, kommun, Kampanien, Provincia di Benevento, 

Robotskapade Italienförgreningar